Ich liebe dich – film del 1925 diretto da Paul L. Stein
Dimmi di sì!  (Ich liebe dich) – film del 1938 diretto da Herbert Selpin
Ich liebe dich – film TV del 1963 diretto da Carl-Heinz Schroth